Duschbad steht für:
 Dusche, ein Badezimmer
 Duschen, den Vorgang
 Duschgel, Körperpflegemittel

Siehe auch:
 Brausebad
 Wannenbad